Bang Kruai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nonthaburi, Thailanda, cu o populație de 66.200 de locuitori și o suprafață de 57,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 60 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nonthaburi